Флаг муниципального образования городского округа «Инта́» Республики Коми Российской Федерации — отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Флаг города представляет собой прямоугольное двустороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, белого цвета с изображением снежинки, на снежинку накладывается традиционный декоративный коми орнамент, символизирующий солнце, в него вписаны стилизованные изображения башни, угольного террикона и северного оленя на синем фоне».

Обоснование символики 
Центральными фигурами флага города Инты являются стилизованные контурное изображение северного оленя серебристого цвета с белой заливкой внутри, стоящего на зелёном поле, взятого с изображения символа города Инты, изображение угольного террикона чёрного цвета, изображение башни жёлтого цвета (золото).

Фигура оленя символизирует бескрайние просторы Крайнего Севера и традиционный для его коренных жителей основной источник жизни.

Угольный террикон символизирует принадлежность города к Печорскому угольному бассейну и отражает градообразующую отрасль Инты.

Башня является одним из основных элементов символа города и отнесена к памятникам культурно-исторического наследия местного значения.

Центральные фигуры заключены в традиционный декоративный коми орнамент, символизирующий солнце жёлтого цвета (золото), наложенный на стилизованное изображение снежинки серо-голубого цвета (серебро).

Жёлтый цвет (золото) символизирует богатство, справедливость, уважение, великодушие.

Белый цвет — символ совершенства, благородства, чистоты, веры, мира.

Синий цвет (индиго) символизирует красоту природы, безупречности, возвышенных устремлений, добродетели.

Зелёный цвет дополняет символику природы города, а также этот цвет символизирует жизнь, процветание, стабильность.

Серо-голубой цвет (серебро) — символ чистоты и невинности.

Чёрный цвет символизирует природные ископаемые, которые добываются в Интинском районе.

Примечания 

Флаги с изображением гор
Флаги с изображением оленя
Флаги с изображением башни
Флаги с изображением пятиконечных звёзд
Флаги с изображением снежинки